Onderdistrict in Indonesië
 Suka Karya (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Suka Karya (Simeulue Timur), een plaats in het regentschap Simeulue in de provincie Atjeh
 Suka Karya (Sindang Beliti Ilir), een plaats in het regentschap Rejang Lebong in de provincie Bengkulu
 Suka Karya (Kota Baru), een plaats in het regentschap Jambi in de provincie Jambi
 Suka Karya (Tungkal Ilir), een plaats in het regentschap Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Sukakarya (doorverwijspagina)